Јербабуена Вијеха има више значења:

 Јербабуена Вијеха (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Јербабуена Вијеха (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику